Peter Lindmark, švedski hokejist, * 8. november 1956, Kiruna, Švedska.

Lindmark je igral v švedski ligi za klube IFK Kiruna, Timrå IK, Färjestads BK, Malmö IF Redhawks in Luleå HF. V sezoni 1980/81 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista leta, v sezoni 1986/87 za najkoristnejšega igralca švedske lige, v letih 1981, 1985, 1986, 1987 in 1988 pa na švedsko tekmo zvezd. Štirikrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1985/86. 1987/88, 1991/92 in 1993/94.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in sedmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in treh srebrnih medalj. Za reprezentanco je branil na 174-ih tekmah.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| IFK Kiruna
| Švedska 2. liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Kiruna
| Švedska liga
| 75/76
|
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Kiruna
| Švedska liga
| 76/77
|
|
| 19
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Kiruna
| Švedska liga
| 77/78
|
|
| 26
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Kiruna
| Švedska liga
| 78/79
|
|
| 24
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 79/80
|
|
| 21
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 80/81
|
|
| 23
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 4
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 34
| 35
| 0
| 0
| 0
| 26
| 5.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 82/83
|
|
| 29
| 0
| 1
| 1
| 6
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 83/84
|
|
| 28
| 0
| 1
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 32
| 33
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.94
| .901
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.00
| .878
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 28
| 33
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.98
|
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 1
| 2
| 3.25
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 32
| 35
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.97
|
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.53
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 27
| 30
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.16
|
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.33
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 88/89
|
|
| 23
| 0
| 1
| 1
| 10
|
|
|
|
| 10

| 0
| 0
| 1
| 4
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 89/90
|
|
| 28
| 0
| 1
| 1
| 12
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 90/91
|
| 32
| 40
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.13
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.47
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.05
| '''.792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 91/92
|
| 19
| 37
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.16
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.22
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 92/93
|
| 19
| 26
| 0
| 0
| 0
| 10
| 3.16
|
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.95
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 93/94
|
| 17
| 28
| 0
| 0
| 0
| 16
| 3.15
|
|
| 2
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 94/95
|
| 14
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.43
| .909
|
| 2
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.34
| .896
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 95/96
|
| 18
| 29
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.75
| .863
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.49
| .778
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 96/97
|
|
| 38
| 0
| 0
| 0
| 20
| 2.64
| .891
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.04
| .846
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IFK Kiruna
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Luleå HF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih